Сула́с () — французская фамилия. Известные носители:
 Сулас, Жан (ум. не ранее 1535) — французский скульптор, автор скульптур для Шартрского собора.
 Сулас, Жозиас де (1608—1671) — французский актёр, известный под псевдонимом «Флоридор».